EUD er en forkortelse for bl.a.

 Den Europæiske Unions Domstol
 Erhvervsuddannelser i Danmark
 EUDemokraterne – et europæisk parti